Mauricio de Sajonia-Altemburgo (Eisenberg, 24 de octubre de 1829-Arco, 13 de mayo de 1907) fue un miembro de la casa ducal de Sajonia-Altemburgo. Fue el padre del duque Ernesto II de Sajonia-Altemburgo.

Biografía 
Era el tercer hijo del duque Jorge de Sajonia-Altemburgo y de su esposa, María Luisa de Mecklemburgo-Schwerin.

Después de estudiar en la Universidad de Jena y Dresde, Mauricio entró al servicio del ejército bávaro y prusiano (desde 1851). Primero fue teniente de la Guardia Real, y más tarde general de caballería. Después de su retiro del ejército en 1857, el príncipe continuó con sus estudios en la Universidad de Bonn. Era un apasionado de las ciencias naturales, y fue presidente de la Sociedad de Historia Natural y Antigüedades de Osterland. El museo de historia natural en Altemburgo lleva el nombre de Mauricio en su honor, el Mauritianum.

El 15 de octubre de 1862, el príncipe contrajo matrimonio en Meiningen con la princesa Augusta (1843-1919), hija del duque Bernardo II de Sajonia-Meiningen. Con motivo de su matrimonio, recibió del rey Guillermo I de Prusia la recién creada Gran Cruz de la Orden del Águila Roja.

Durante la guerra franco-prusiana, el príncipe estuvo comprometido junto con la duquesa Inés (su cuñada) con la Cruz Roja Alemana, de la que fue su presidente honorífico hasta 1904.

En tanto que su hermano, el duque Ernesto, no tenía hijos, el príncipe era considerado el heredero del ducado. Sin embargo murió un año antes que su hermano mayor. Su hijo, Ernesto, pasó a ser el heredero al trono.

Matrimonio y descendencia 
En Meiningen, el 15 de octubre de 1862, contrajo matrimonio con Augusta de Sajonia-Meiningen, hija de Bernardo II de Sajonia-Meiningen, con la que tuvo cinco hijos:

 María Ana (Altemburgo, 14 de marzo de 1864-Bückeburg, 3 de mayo de 1918), desposó el 16 de abril de 1882 al príncipe Jorge de Schaumburg-Lippe.
 Isabel (Meiningen, 25 de enero de 1865-Leipzig, 24 de marzo de 1927), desposó el 27 de abril de 1884 al gran duque Constantino Constantínovich Románov. Se convirtió a la Iglesia ortodoxa y tomó el nombre de Elizaveta Mavrikievna.
 Margarita María (Altemburgo, 22 de mayo de 1867-ibidem, 17 de junio de 1882).
 Ernesto II (Altemburgo, 31 de agosto de 1871-Palacio Fröhliche Wiederkunft, 22 de marzo de 1955), duque de Sajonia-Altemburgo.
 Luisa Carlota (Altemburgo, 11 de agosto de 1873-ib., 14 de abril de 1953), desposó el 6 de febrero de 1895 al duque Eduardo de Anhalt y se divorciaron en 1918, poco antes de su muerte.

Honores 
Recibió las siguientes órdenes y condecoraciones:

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Gustav von Glasenapp: Militärische Biographien des Offizier-Corps der Preussischen Armee. Berlín 1868, p. 300.
 Otto Koepert: Moritz, Prinz von Sachsen-Altenburg, Herzog zu Sachsen: ein Lebensbild, Druck und Verlag von Oskar Bonde, 1908.
 Heinrich Ferdinand Schoeppl: Die Herzoge von Sachsen-Altenburg. Bozen 1917, Neudruck Altenburg 1992.

Caballeros grandes cruces de la Orden del Águila Roja
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nobles de Alemania del siglo XX
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica
Generales de Prusia
Grandes cruces de la Orden del Halcón Blanco
Príncipes de Sajonia-Altemburgo
Grandes cruces de la Orden de Alberto el Oso
Fallecidos en Arco (Italia)
Nacidos en Eisenberg (Turingia)